Az 1990-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svéd Stefan Edberg nyerte a német Boris Becker előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Elődöntős)
  Boris Becker (Döntős)
  Stefan Edberg (Bajnok)
  John McEnroe (Első kör)
  Andres Gomez (Első kör)
  Tim Mayotte (Első kör)
  Brad Gilbert (Negyeddöntős)
 - 

  Jim Courier (Harmadik kör)
  Jonas Svensson (Harmadik kör)
  Guy Forget (Negyedik kör)
  Pete Sampras (Első kör)
  Michael Chang (Negyedik kör)
  Petr Korda (Első kör)
  Henri Leconte (Második kör)
  Yannick Noah (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1